Le Jardin de Baohm est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria et Furia, son cheval, tombent d'une falaise. Furia est blessé à la jambe et, selon les dires d'un vieillard qui a croisé leur chemin, il est condamné, car la lance sur laquelle il s'est blessée était enduite d'un poison mortel. 
Aria doit achever son cheval pour qu'il ne souffre pas, mais elle en est incapable. Il profite de son hésitation pour s'enfuir. 
Accablée de chagrin, Aria est recueillie par une secte dont les adeptes sont sous l'influence d'une drogue très puissante...

Publication 
 Le Journal de Spirou
 Dupuis (Repérages) () 

Jardin de Baohm
Jardin de Baohm
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2004